Phiala (heilige), een Ierse heilige
 Phiala (geslacht), een geslacht van vlinders